

Patronyme 

 Alfred Borrel, sculpteur, graveur et médailleur français ;
 Amédée Borrel, médecin et biologiste français ;
 Albert Borrel, fils d'Amédée Borrel, est un militaire français ;
 Andrée Borrel (1919-1944), agent secret français, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Bernard Borrel, juge français, dont la mort à Djibouti en 1995 a engendré l'affaire éponyme ;
 Élisabeth Borrel, son épouse, magistrate française ;
 Jacques Borel (écrivain) (1925-2002) ;
 Jacques Borel (football) (1959-) ;
 Jean-Baptiste Joseph Noël Borrel, général d'Empire ;
 Jean Borrel, mathématicien français ;
 Johnny Borrell, chanteur du groupe Razorlight ;
 Josep Borrell, homme politique espagnol ;
 Maurice Borrel (1804-1882), sculpteur, graveur et médailleur français ;
 Robert Borrel, homme politique français ;